Силачев:
 Силачев, Алексей Викторович (род. 1971) — российский парафутболист.
 Силачёв, Николай Михайлович — русский старообрядческий иконописец второй половины XIX в.